Diéguez ist ein Namensteil des Familiennamens folgender Personen:

 Anamaría Diéguez Arévalo (* 1952) guatemaltekische Botschafterin
 Isidoro Diéguez Dueñas (1909–1942), spanischer Politiker des Bürgerkriegs
 José Diéguez Reboredo (1934–2022), spanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Tui-Vigo
 Manuel M. Diéguez (1874–1924), mexikanischer General und Politiker